Il doppio  del Copa Telmex 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Agustín Calleri e Luis Horna erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Agustín Calleri ha fatto coppia con Potito Starace, ma ha perso in semifinale contro Marcel Granollers e Alberto Martín.

Luis Horna non ha partecipato.

Teste di serie 

  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)

  Pablo Cuevas /  Máximo González (primo turno)
  Lucas Arnold Ker /  Juan Mónaco (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Copa Telmex 2009
ATP World Tour 2009